Моника — женское имя

Известные носители 
 Моника (святая) — христианская святая.
 Моника Бальтодано (род. 1954) — никарагуанская революционерка.
 Моника Беллуччи — итальянская киноактриса и фотомодель.
 Моника Витти — итальянская актриса.
 Моника де ла Брюшольри — французская пианистка и музыкальный педагог.
 Моника Левински (род. 1973) — основная участница общественного и политического скандала, возникшего по поводу её сексуальной связи с Биллом Клинтоном.
 Моника Лесковар — хорватская виолончелистка.
 Моника Матос — бразильская порноактриса.
 Моника Миронайте (1913—2000) — литовская театральная актриса.
 Моника Никулеску — румынская теннисистка.
 Моника Поттер — американская актриса.
 Моника (певица) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса, телевизионный продюсер и оратор-мотиватор.

В популярной культуре

Персонажи 
 Моника Геллер — главная героиня телесериала Друзья.

Фильмы 
 «Лето с Моникой» () — художественный фильм 1953 года шведского кинорежиссёра Ингмара Бергмана.
 «Моника-пулемётчица» () — канадская кинодрама 2004 года, основанная на реальных событиях.

В астрономии 
 (833) Моника — астероид, открытый в 1916 году.

См. также 
 Санта-Моника (значения)